Còmic: El DDT, revista d'historietes (1951-1978) de l'Editorial Bruguera
 Química: DDT, organoclorat insecticida
 Música: DDT (grup), grup de rock rus